Gromaticus steht für:

 Gromaticus, einen Feldvermesser der römischen Kaiserzeit, siehe Agrimensor
 Hyginus Gromaticus, einen lateinischen Fachschriftsteller des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr.